KINS steht für:
 Korea Institute of Nuclear Safety, koreanische regulatorische Behörde für Nuklearsicherheit, als Forschungseinrichtung der Korea University of Science and Technology in Daejeon angegliedert
 KINS-FM, kalifornische Radiostation
 Creech Air Force Base (ICAO-Code), Militärflughafen in Clark County (Nevada), Nevada

Kins steht für:
 Koosh Kins, Variante des Koosh Balls mit Cartoon-Gesichtern und -Händen

Kins ist der Rufname folgender Personen:
 Ian Kinsler (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler

Abkürzung